«Addicted to Music» — четвертий студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 28 квітня 2003 року лейблами Kontor і Radikal.

Списки композицій 
 «In Love with the DJ»
 «I Don't Wanna Stop»
 «Everything Is Wrong»
 «Long Way Home»
 «We Belong»
 «Gentle Melody»
 «I Will Not Forget»
 «Break My Heart»
 «Sunset Girl»
 «Do You Love Me»
 «Peace = Illusion»
 «Trilogy»
 «Cabana Moon»
 «Ruby» (Hidden Track)

Обмежене видання
 Додані до 14 треків зі стандартного видання.
 «I Don't Wanna Stop» (Video In 5.1 Dolby Digital)
 «US Tour» (Live DJ Set)
 «Addicted to Music DVD» (Trailer)

Американське видання
 Додані до 14 треків зі стандартного видання.
 «Live in Chicago»
 «Addicted to Music DVD» (Trailer)

Австралійське видання
 Додані до 14 треків зі стандартного видання.
 «9pm (Till I Come)» (UK Radio Edit)
 «9pm (Till I Come)» (Signum Remix)
 «Killer» (Video Edit)
 «Killer» (Lost Witness Mix)
 «Don't Stop!» (ATB Radio Edit)
 «Don't Stop!» (Sash! Remix)
 «The Fields of Love» (York Remix)
 «The Fields of Love» (Public Domain Remix)
 «Hold You» (Svenson & Gielen Remix)
 «9pm (Till I Come)» (Video)
 «Don't Stop!» (Video)
 «You're Not Alone» (Video)
 «Killer 2000» (Video)

Asian edition
 Додані до 14 треків зі стандартного видання.
 «9pm (Till I Come)»
 «Don't Stop!»
 «Killer»
 «The Summer»
 «The Fields of Love»
 «Let U Go»
 «Hold You»
 «You're Not Alone»
 «I Don't Wanna Stop»

Посилання 
 Addicted To Music на сайті The ATB Experience

Музичні альбоми 2003
Альбоми ATB